Флаг Ви́чугского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 июня 2007 года решением Вичугского районного Совета четвёртого созыва № 07-42 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3745.

Описание 
«Флаг Вичугского муниципального района Ивановской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 зелёного цвета с синей полосой верхнего края в 1/7 ширины флага. В центре полотнища воспроизведена двухсторонняя композиция гербового щита: сочленённые золотые соха и сквозной ткацкий челнок. Габаритная ширина изображения основных элементов герба на флаге Вичугского муниципального района должна составлять 1/3 часть длины полотнища флага».

Обоснование символики

Примечания

См. также 

Флаги с изображением плуга